Бер Лејк има више значења:
 Округ Бер Лејк (Ајдахо)
 Бер Лејк (округ Калкаска, Мичиген)
 Бер Лејк (округ Манисти, Мичиген)
 Бер Лејк (Пенсилванија)